Příjmení Gustafson nese více různých osobností:

 John Gustafson (1942–2014) – anglický baskytarista a zpěvák
 Simon Gustafson (* 1995) – švédský fotbalový záložník
 Tomas Gustafson (* 1959) – švédský rychlobruslař